De European Nations Cup Derde Divisie 2006/08 is het zesde seizoen van de Derde Divisie van de Europe Nations Cup, het op twee na en tevens het laagste niveau in de ENC.

De Derde Divisie bestaat uit vier groepen (3A, 3B, 3C en 3D) die elk uit vijf landen bestaan. De Divisies A, B en C spelen een volledige competitie, waarna de kampioenen promoveren en de laatst geëindigde landen degraderen.

Groep D speelt het eerste seizoen een knock-outfase met halve finales en een finale. De winnaar promoveert naar 3C. Het tweede seizoen wordt er met de vier overgebleven landen een halve competitie gespeeld, waarvan de winnaar een play-off speelt met de nummer 4 van 3C om promotie.

Puntensysteem
Teams kunnen als volgt punten verdienen:
 3 punten voor een overwinning
 2 punten voor een gelijkspel
 1 punt voor een verloren wedstrijd
 0 punten voor terugtrekking van een wedstrijd

Divisie 3A

Stand

Eindstand

Legenda

Wedstrijden

Divisie 3B

Stand

Eindstand

Legenda

Wedstrijden

Divisie 3C

Stand

Eindstand

Legenda

Wedstrijden

Division 3D

Seizoen 2006/07

Halve finales

Finale

Seizoen 2007/08

Eindstand

Legenda

Promotie/degradatie-play-offs

Divisie 3C-Divisie 3D
De nummer 4 van divisie 3C, Israël speelde thuis tegen de winnaar van divisie 3D van het seizoen 2007/08, Cyprus voor promotie naar Divisie 3C. Israël won van Cyprus en behield zodoende zijn plek in Divisie 3C.

Zie ook
 European Nations Cup Eerste Divisie 2006/08
 European Nations Cup Tweede Divisie 2006/08

Noten

Derde Divisie 2006/08